SM-liiga 2010/2011 byla 36. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Vítězem play-off se stal tým IFK Helsinky.

Konečná tabulka základní části

Play off

Předkolo 
 Hämeenlinnan Pallokerho - Ilves Tampere 0:2 (3:5, 2:5)
 Kärpät Oulu - Espoo Blues 1:2 (2:3p, 5:3, 1:2p)

Čtvrtfinále 
 JYP Jyväskylä - Ilves Tampere 4:0 (7:3, 2:1, 4:3, 4:2)
 Ässät Pori - Espoo Blues 2:4 (3:4p, 0:3, 1:2, 5:1, 2:0, 0:3)
 IFK Helsinky - Jokerit Helsinky 4:3 (0:1, 2:4, 2:1, 3:2p, 1:3, 2:1p, 5:1)
 Lukko Rauma - KalPa 4:3 (2:3, 0:3, 2:1, 5:2, 5:0, 2:3p, 5:1)

Semifinále 
 JYP Jyväskylä - Espoo Blues 1:4 (1:3, 3:4, 4:2, 0:2, 1:3)
 IFK Helsinky - Lukko Rauma 4:1 (2:3p, 3:1, 5:2, 3:0, 7:1)

O 3. místo 
 JYP Jyväskylä - Lukko Rauma 2:4 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 IFK Helsinky - Espoo Blues 4:0 (3:2, 5:1, 5:3, 4:2)

Baráž 
 Pelicans Lahti (poslední ze SM-liigy) - Vaasan Sport (vítěz Mestisu) 4:0 (4:0, 4:3p, 8:3, 2:0)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 2010
Lední hokej v roce 2011
Sport ve Finsku v roce 2010
Sport ve Finsku v roce 2011